Прус: 1. німецьке і польське прізвище;
2. прусак (різновид тарганів);
3. мешканець Пруссії.

Носії прізвища:
 Болеслав Прус — польський письменник
 Прус Леонід Іванович — український політик
 Прус Світлана Іванівна — українська акторка
 Прус Олена Володимирівна — українська біатлоністка
Родові герби:
 Прус — герб польської, української, білоруської шляхти.
 Прус ІІ Вовчікоси
 Прус ІІІ